Китайское слово «Гулоу» буквально переводится как «Барабанная башня». В средневековых китайских городах имелись башни с колоколом и барабаном, удары которых оповещали горожан об истечении очередного отрезка времени. В некоторых современных городах районы в исторической части получили названия в честь таких сохранившихся «Башен колокола и барабана» (钟鼓楼, Чжун гу лоу):
 Гулоу (Кайфэн) — район городского подчинения городского округа Кайфэн провинции Хэнань
 Гулоу (Фучжоу) — район городского подчинения городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь
 Гулоу (Нанкин) — район городского подчинения города субпровинциального значения Нанкин провинции Цзянсу
 Гулоу (Сюйчжоу) — район городского подчинения городского округа Сюйчжоу провинции Цзянсу